

Anno 
 966 o 966 a.C.

Codici 
 966 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Church Stretton, nella contea Shropshire, dell'Inghilterra

Matematica 
 966 – numero